twc – codice ISO 639-3 della lingua tesheawa
 The Weinstein Company